Ett oskrivet blad kan syfta på:

 Oskrivet blad – idén om att människan saknar medfödda egenskaper, se Tabula rasa
 Ett oskrivet blad (bok av Hermanson) – en roman från 2001 av Marie Hermanson
 Ett oskrivet blad (bok av Pinker) – en populärvetenskaplig bok från 2002 av Steven Pinker